

Cinema
 The Old Guard – cortometraggio del 1913 diretto da James Young
 The Old Guard – film del 1914
 The Old Guard – film del 2020 diretto da Gina Prince-Bythewood

Altro
The Old Guard – fumetto del 2017 scritto da Greg Rucka e disegnato da Leandro Fernandez